Csehország
 Vysoká Pec, település a Chomutovi járásban
 Vysoká Pec, település a Karlovy Vary-i járásban
 Vysoká Pec, Bohutín településrésze a Příbrami járásban